Giorgio Ascarelli – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Tullio Ascarelli – giurista italiano